Оптат (Optatus) е име на:

 Гай Фулцинй Оптат, войник от II Августов легион, Тенес, Алжир
 Луций Бурбулей Оптат Лигариан, суфектконсул 135 г.
 Флавий Оптат († септември 337), консул 334 г.
 Оптат (префект на Константинопол), префект на Константинопол
 Свети Оптат († преди 400), епископ на Mileve (днес Мила, Алжир) в Нумидия